11-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2006 проводился в городе Пекин (Китай) с 27 августа по 5 сентября 2006 года с участием 16 команд. В Китае и городе Пекин женский чемпионат мира проводился впервые.

Четыре лучшие команды квалифицировались для участия в турнире по софтболу на летних Олимпийских играх 2008; если команда Китая — страны-организатора летних Олимпийских игр 2008 — попадает в число четырех лучших команд, то квалификацию получает ещё и команда, занявшая 5-е место.

Чемпионом мира стала (в 8-й раз в своей истории и 6-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Австралии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Греции и КНДР.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Матч за 5-е место 
Играется между командами, проигравшими в полуфиналах предварительного этапа. Поскольку команда Китая — страны-организатора летних Олимпийских игр 2008 — вошла в число четырёх лучших команд после предварительного этапа плей-офф, то квалификацию получает ещё и команда, победившая в матче за 5-е место.

Медальный этап

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в летних Олимпийских играх 2008
 Страна-организатор летних Олимпийских игр 2008

Примечания 

2006 год в софтболе
2006
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Китае
Международные спортивные соревнования в Пекине
Чемпионаты мира в Китае
Спорт в Китае в 2006 году
Август 2006 года
Сентябрь 2006 года